Plus on est de fous fait référence à l'expression « plus on est de fous, plus on rit » et peut désigner :
Plus on est de fous (The More the Merrier), film américain de George Stevens sorti en 1943.
Plus on est de fous (One Good Turn), film britannique de John Paddy Carstairs sorti en 1955.
Plus on est de fous (Donde caben dos), film espagnol de Paco Caballerosorti en 2021.
Plus on est de fous..., le premier tome de la série de bande dessinée Robin Dubois de Turk et De Groot